XEN eller Xen kan avse:

 Xen (Half-Life) – en värld i Half-Life
 Xen (virtualisering) – en virtualiseringsteknik främst för x86-processorer